Tlephusa är ett släkte av tvåvingar. Tlephusa ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Tlephusa